Eucosma balatonana is een vlinder uit de familie bladrollers (Tortricidae). De wetenschappelijke naam is voor het eerst geldig gepubliceerd in 1937 door Osthelder.

De soort komt voor in Europa.

balatonana
Dier uit het Palearctisch gebied